

Вжосувка — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вжосувка — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Вжосувка — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вжосувка — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства